Kołysanka jodłowa (tom poetycki)
 Kołysanka jodłowa (wiersz)